een plaats in gemeente in Frankrijk, zie Vaudémont (Frankrijk)
 een middeleeuws graafschap, zie graafschap Vaudémont